Der Nürnberger Versicherungscup 2015 war ein Damen-Sandplatzturnier in Nürnberg. Das Turnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2015 und fand vom 16. bis 23. Mai 2015 statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Eugenie Bouchard und im Doppel die Paarung Michaëlla Krajicek/Karolína Plíšková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2015 fand vom 16. bis 17. Mai 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Nürnberg